Љубичево је топоним који може да се односи на:

 Ергела Љубичево, најстарија ергела у Србији, близини Пожаревца;
 Љубичево (Призрен), насеље у општини Призрен на Космету, Србија.